gąska zielonka (Tricholoma equestre syn. Tricholoma flavovirens) – jadalny grzyb
 zielonka – rodzaj paszy dla zwierząt

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 35, w tym 18 podstawowych
 Zielonka – miasto
 Zielonka – część miasta Brzesko
 Zielonka – część miasta Międzybórz
 Zielonka – część miasta Przemyśl
 Zielonka – część miasta Szydłowiec
 Zielonka – część miasta Włoszczowa

Miejscowości na Litwie 
 Zielonka – wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki

Miejscowości na Białorusi 

 Zielonka Nowopohoska – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Zielonka Staropohoska  – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.

Przystanki i stacje kolejowe w Polsce 
 Zielonka – stacja kolejowa w Zielonce (powiat wołomiński)
 Zielonka Bankowa – przystanek kolejowy w Zielonce (powiat wołomiński), na osiedlu Zielonka Bankowa
 Zielonka Pomorska – przystanek kolejowy w Zielonce (województwo kujawsko-pomorskie, gm. Cekcyn)

Inne 
 zielonka – gatunek ptaka wodnego z rodziny chruścieli
 Zielonka – rezerwat przyrody
 Zielonka (701 m n.p.m.) – wzniesienie w Górach Stołowych, na granicy polsko-czeskiej
 Zielonka (81 m n.p.m.) – wzgórze na wyspie Wolin, w Wolińskim Parku Narodowym, położone w województwie zachodniopomorskim
 Zielonka (Jezioro Zieloneckie) – jezioro
 Zielonka – strumień
 Zielonka (Konie)

Zobacz też 
 Gmina Zielonka, Zielonki, Zielinka, Zielin, Zieliniec, Zieleniec, Zielonka Nowa, Zielonka Pasłęcka, Zielonka Stara,  Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
 Wymysłów-Zielonka – nieoficjalna dzielnica Szydłowca